Elliott Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elliott Township (North Dakota)
 Elliott Township (South Dakota)